Municipio de Carrollton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Carrollton (condado de Boone, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Carrollton (condado de Carroll, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Carrollton (condado de Greene, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Greene.
 Municipio de Carrollton (condado de Carroll, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Carrollton (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.
 Municipio de Carrollton (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.